Узденов — карачаево-балкарская фамилия; имеет женскую форму Узденова. Известные носители:
 Узденов, Абугалий Адурхаевич (1897—1992) — карачаево-балкарский сказитель поэт-песенник.
 Узденов, Али Муссаевич (род. 1962) — российский топ-менеджер, вице-президент ОАО АНК «Башнефть».
 Узденов, Альберт Магометович (род. 1957) — карачаево-балкарский поэт, прозаик, драматург.
 Узденов, Добай Хаджи-Махмутович (1930—2007) — Герой Социалистического Труда, гуртоправ.
 Узденов, Дугербий Танаевич (1917—2005) — Герой Российской Федерации.
 Узденов, Магамед Азреталиевич (род. 1994) — казахстанский футболист.
 Узденов, Марат Кемалович (род. 1994) — казахстанский футболист.
 Узденов, Роман Мухадинович (род. 1980) — российский спортсмен и общественный деятель.
 Узденов, Умар Хисаевич (род. 1960) — первый заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики (2010—2011).